McGinnis est un patronyme porté notamment par :

Personnalités 
 Benoît McGinnis (1978- ), acteur québécois ;
 Charles McGinnis (1906—1995), athlète américain spécialiste du saut à la perche ;
 George McGinnis (1950- ), ancien joueur professionnel de basket-ball ;
 Joe McGinnis (1942- ), chroniqueur américain d'affaires criminelles ;
 Michael McGinnis, saxophoniste américain ;
 Niall MacGinnis (1913-1977), acteur irlandais ;
 Robert McGinnis (1926- ), peintre et illustrateur américain ;
Ruth McGinnis (1910-1974), joueuse américaine de billard ;
 Ryan McGinnis (1987- ), joueur professionnel de hockey sur glace américain ;
 Scott McGinnis (1958-), acteur et réalisateur américain ;
 Sid McGinnis, guitariste américain.

Personnage de fiction 
 Terry McGinnis, personnage créé par Paul Dini et Bruce Timm dans la série animée Batman, la relève en 1999.

Homonymie de patronyme